Джон Адэр ():  (1757—1840) — американский политик, 8-й губернатор Кентукки.
 Адэр, Джон (род. 1934) — британский учёный, создатель различных моделей лидерства и автор книг по лидерству в бизнесе.